

Geografia
 Stati Uniti d'America
La Follette – città della Contea di Campbell, Tennessee
La Follette – città della Contea di Burnett, Wisconsin

Persone
Philip La Follette (1897-1965) – politico statunitense, figlio di Robert
Robert M. La Follette (1855-1925) – politico statunitense